HEP steht als Abkürzung für:

 den Beruf Heilerziehungspflege
 eine Munition (High Explosive Plastic), siehe Quetschkopf
 das Fachgebiet der Hochenergiephysik
 Hierosolyma est perdita, lat., "Jerusalem ist gefallen". "Hep, hep!" war ein Schlachtruf der Kreuzfahrer während der Kreuzzüge und wandelte sich später zum allgemeinen Anfeuerungsruf. 1819 bei den antijüdischen Hep-Hep-Krawallen in Deutschland verwendet.
 Hemiendoprothese: eine zum Teil erneuerte Hüfte (Hemi = halb, ähnlich der TEP)
 Hrvatska elektroprivreda, kroatischer Stromversorger
 Head end power, ein in Nordamerika verwendetes System für die Stromversorgung von Reisezügen
 die ehemalige türkische Partei Halkın Emek Partisi

 einen HTML Editor mit Live Preview

Siehe auch:
 Hepp
 Hebb

Abkürzung